Miccoli ist ein italienischer Familienname.

Namensträger 
 Fabrizio Miccoli (* 1979), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Miccoli (1933–2017), italienischer Kirchenhistoriker

Familienname
Italienischer Personenname